Ink est un nom qui peut désigner :
 Ink, un film américain de science fiction sorti en 2009 ;
 Ink, un super-héros ;
 Ink Inc., une équipe de catch ;
 Kid Ink, un rappeur et producteur américain ;
 lac Ink, un lac de Californie.

INK est un sigle qui peut désigner :
 Ice Nine Kills, un groupe de metalcore américain, originaire de Boston.